Gòtic americà (títol original, American Gothic) és una pintura de 1930 de Grant Wood
 American Gothic (pel·lícula), pel·lícula de terror de 1988 dirigida per John Hough
 American Gothic (sèrie), sèrie de televisió de terror de 1995–1996 creada per Shaun Cassidy